Comitatul Walworth sau Walworth County se poate referi la:

Toponime
Comitate din Statele Unite ale Americii:
 Walworth County, South Dakota
 Walworth County, Wisconsin

Nave
USS Walworth County (LST-1164)